Іпсвіч — місто і порт у східній Англії.
 Іпсвіч — місто у штаті Квінсленд (Австралія).

Іпсвіч — місто, штат Массачусетс
 Іпсвіч — місто, штат Південна Дакота
 Іпсвіч — переписна місцевість, штат Массачусетс

 Іпсвіч Таун — англійський професійний футбольний клуб з міста Іпсвіч